Cecilie Pedersen peut désigner :
 Cecilie Pedersen (1983), joueuse de football danoise ;
 Cecilie Pedersen (1990), joueuse de football norvégienne.